Беляковка — топоним.

Казахстан 
 Беляковка — село в Зыряновском районе Восточно-Казахстанской области, ликвидировано в 1980-е годы.

Россия

Населённые пункты 
 Беляковка — село в Октябрьском районе Амурской области.
 Беляковка — деревня в Альшеевском районе Башкортостана.
 Беляковка — деревня в Тяжинском районе Кемеровской области.
 Беляковка — деревня в Далматовском районе Курганской области.
 Беляковка — деревня в Пригородном районе Свердловской области.
 Беляковка — деревня в Армизонском районе Тюменской области.

Реки 
 Беляковка — река в Пригородном районе Свердловской области, приток Нейвы.
 Беляковка — река в Талицком и Тугулымском районах Свердловской области, приток Пышмы.

Украина 
 Беляковка (до 2016 года — Краснознаменка) — село в Межевском районе Днепропетровской области.